Тесен, Тезен ():

 Тесен, Ялмар (1925—2006) — южноафриканский писатель-натуралист.
  (1867—1945) — норвежский бизнесмен.
  (род. 1946) — канадский поэт из Лейк-Кантри, Британская Колумбия.
  (1853—1929) — южноафриканский бизнесмен норвежского происхождения.
  (1896—1966) — норвежский поэт, литературный исследователь и литературный критик.
  (1856—1940) — южноафриканский судовладелец и торговец древесиной норвежского происхождения.